Белецкий, Александр: Белецкий, Александр Валентинович (род. 1957) — белорусский учёный в области травматологии и ортопедии.
 Белецкий, Александр Иванович (1884—1961) — литературовед, академик АН СССР.